Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Kathy Rinaldi-Stunkel 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Tracy Austin (Campionessa)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (finale)
 Kathy Jordan (semifinali)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)
 Helena Suková (secondo turno)
 Sabina Simmonds (secondo turno)
 Dianne Balestrat (secondo turno)
 Kate Latham (quarti di finale)

 Marcella Mesker (secondo turno)
 Patrícia Medrado (primo turno)
 Susan Mascarin (primo turno)
 Mareen Louie-Harper (secondo turno)
 Barbara Hallquist (secondo turno)
 Beth Herr (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1982